De Cock est un nom de famille flamand qui désigne un cuisinier. 

Il existe plusieurs variantes :
De Coc 
De Cocq 
De Cocque
De Cok
De Coq 
De Kock 
De Kocq 
De Kok
Decoc 
Decock
Decocq 
Decocque 
Decok 
Decook
Decoq 
Decoque 
Dekock 
Dekocq 
Dekok

Il est notamment porté par  :
 César de Cock (1823-1904), peintre belge ;
 Jan De Cock (1976), artiste belge ;
 Kevin De Cock, médecin belge ;
 Laurence De Cock, historienne française ;
 Niki De Cock (1985), entraîneuse et joueuse belge de football ;
 Noël De Cock (1939), joueur belge de football ;
 Olivier De Cock (1975), joueur belge de football ;
 Oscar de Cock (1881-?), rameur belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand